Сацюк — українське прізвище. Відомі носії:

 Сацюк Володимир Миколайович — український політик.
 Сацюк Олекса — український письменник.
 Сацюк Олександр (1994—2014) — рядовий МВС України, загинув під Іловайськом влітку 2014 під час війни на сході України, похований у селі Куснища Любомльського району.

Примітки 

Українські прізвища